Ива́н Нови́цкий: Новицкий, Иван Борисович (1880—1958) — русский и советский правовед, заведующий кафедрой гражданского права МГУ (1946—1958).
 Новицкий, Иван Петрович (1844—1890) — русский историк и этнограф, журналист.
 Новицкий, Иван Эдуардович (1953—после 2001) — российский поэт.
 Новицкий, Иван Юрьевич (род. 1960) — российский политический деятель, депутат Московской городской думы.